Die folgende Liste enthält russische Familiennamen nach ihrer Häufigkeit in der Russischen Föderation. Die meisten russischen Nachnamen stammen von kirchlichen Vornamen, Tiernamen oder Berufen ab.

Literatur 
 Artikel in der Zeitung Kommersant-Wlast Nr. 38 (641) vom 26. September 2005 (russ.)
  (russ.)

Einzelnachweise 

Liste (Personennamen)
!Haufigkeit
Russisch